Сёйвинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в Гайнском районе Пермского края  России. 

Административный центр — посёлок Сёйва.

История 
Образовано в 2004 году. Упразднено в 2019 году в связи с преобразованием муниципального района в единый муниципальный округ.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Сёйвинском сельском поселении проживало 939 человек.

Населённые пункты 
В состав поселения входили 4 населённых пункта:

Упразднённые населённые пункты
В 2008 году упразднена как фактически прекратившая существование деревня Плесо.

Примечания 

Муниципальные образования Гайнского района
Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году